Le circuit féminin ITF (ITF Women's Circuit en anglais), est une série de tournois de tennis féminins professionnels, organisée par la Fédération internationale de tennis (ITF), qui se situent dans la hiérarchie des tournois après les Tournois WTA International. Dotés de , leurs équivalents masculins sont les tournois de l'ATP Challenger Tour () et les homonymes de l'ITF Men's Circuit, aussi appelés Futures ().

Ils constituent le circuit principal d'évolution des joueuses classées au-delà de la  mondiale au classement WTA, ainsi que des juniors.

Primes et points 
Les tournois du circuit ITF offrent une dotation globale allant de  dollars. Les points WTA remportés par le vainqueur varient selon la catégorie du tournoi entre .

NB : +H (hospitality en anglais) signifie que le tournoi prend en charge le logement et la restauration des joueurs pour la durée de la compétition.

 Les points de qualifiée sont attribuées aux joueuses issues des qualifications et éliminées au .

Liste des principaux tournois

Calendrier 2008

Calendrier 2009

Calendrier 2010

Calendrier 2011

Calendrier 2012

Calendrier 2013

Calendrier 2014

Calendrier 2015

Calendrier 2016

Calendrier 2017

Calendrier 2018

Calendrier 2019

Notes et références

Liens 
 Site de l'ITF

Compétition féminine de tennis
ITF Women's Circuit